Symphurus nigrescens és un peix teleosti de la família dels cinoglòssids i de l'ordre dels pleuronectiformes que viu a l'Atlàntic oriental i a la Mediterrània.

Referències 

nigrescens